Boris Novković – cantante e compositore croato
 Julien Alberto Senderos Novković – ex cestista svizzero
 Srđan Novković – calciatore serbo